Петер Бачако () — венгерский тяжелоатлет, призёр чемпионатов Европы, чемпион и призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр, олимпийский рекордсмен.

Карьера 
На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале Бачако завоевал бронзовую медаль (157,5 + 187,5 = 345 кг), уступив советскому штангисту Валерию Шарию (162,5 + 202,5 = 365 кг) и  (162,5 + 197,5 = 360 кг). В рамках олимпийского турнира были разыграны и медали 50-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

В перерыве между Олимпиадами становился серебряным призёром чемпионатов Европы 1977, 1978 и 1979 годов и серебряным призёром чемпионатов мира 1977 и 1978 годов.

На следующей Олимпиаде в Москве Бачако стал чемпионом (170 + 207,5 = 377,5 кг), опередив болгарина Румена Александрова (170 + 205 = 375 кг) и представителя ГДР Франка Мантека (165 + 205 = 370 кг). В рамках олимпийского турнира также были разыграны медали 54-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Бачако является автором четырёх олимпийских рекордов: трёх в рывке (152,5 и 157,5 кг на Олимпиаде в Монреале в категории до 82,5 кг, 170 кг — на Олимпиаде в Москве в категории до 90 кг) и одного в сумме двоеборья (345 кг на Олимпиаде в Монреале в категории до 82,5 кг).

Примечания 

Тяжелоатлеты Венгрии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Олимпийские рекордсмены по тяжёлой атлетике